Hossam Hassan peut désigner :

 Hossam Hassan (1966- ), footballeur égyptien évoluant au poste d'attaquant ;
 Hossam Hassan (1989- ), footballeur égyptien évoluant au poste de milieu de terrain.